Libanotis braunii är en flockblommig växtart som beskrevs av fader Sennen. Libanotis braunii ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
braunii